James Gunn (regisseur) - Amerikaans acteur en regisseur (1966)
 James Gunn (schrijver) - Amerikaans schrijver (1923–2020)